Segons Smith, Quint Servili Prisc Fidenat () és el nom dels següents personatges:
 Quint Servili Prisc Fidenat, dictador romà el 435 i .
 Quint Servili Fidenat (tribú el 402 aC)
 Quint Servili Fidenat (tribú el 382 aC)